Закревщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Закревщина — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Закревщина — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.